Een andere benaming voor federale republiek
 In het bijzonder de Bondsrepubliek Duitsland, waarmee men het huidige Duitsland kan bedoelen (1990-heden), of West-Duitsland voor de Duitse hereniging (1949-1990).